Галисанчо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 22,85 км². Население — 435 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки